Пардубицкият край ( или Pardubicko) е един от краевете на Чешката република. Разположен е в централната част на страната в историческия регион Бохемия и малка част в Моравия. Административен център на края е град Пардубице.

Административно деление 

Краят се дели на 4 окръга:

Население

Етнически състав през 2001 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2001 г.:

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт